A Next jelentései:

Next, a The Sensational Alex Harvey Band stúdióalbuma, 1973
Next, a Journey stúdióalbuma, 1977
Next, a Sevendust stúdióalbuma, 2005
Next, Michael Crowley regénye
Next – A holnap a múlté, 2007-es amerikai film
 NeXT - Steve Jobs által létrehozott cég, számítógépes rendszer és operációs rendszer 1985-ből